Turnieje piłki ręcznej na XIV Igrzyskach Panamerykańskich odbyły się w dniach 2–12 sierpnia 2003 roku w Santo Domingo.

Był to piąty turniej męski i czwarty żeński w historii tej imprezy. Służyły one jednocześnie jako kwalifikacje do IO 2004

Zwyciężając w zawodach do olimpijskiego turnieju awansowały męska i żeńska reprezentacja Brazylii.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka ręczna na igrzyskach panamerykańskich
2003 w piłce ręcznej
Igrzyska Panamerykańskie 2003
Piłka ręczna na Dominikanie